Hilfsrahmen steht für:
 ein Bauteil vieler Personenwagen mit selbsttragender Karosserie, siehe Fahrschemel
 ein Gestell zur Befestigung eines Seitenwagens (Beiwagen) bei Motorrädern, siehe Motorradgespann #Der Seitenwagen/Beiwagen